Der Iğdır Futbol Kulübü ist ein türkischer Fußballverein aus der Kreisstadt Iğdır im gleichnamigen Provinz und wurde hier 2016 gegründet. Die Vereinsfarben sind Grün und Weiß.

Der Verein hieß bis September 2021 76 Iğdır Belediyespor.

Ligazugehörigkeit 
 TFF 3. Lig: seit 2021
 Bölgesel Amatör Lig: 2020–2021
 Amatör Lig: 2016–2020

Bekannte ehemalige Spieler 
  Batuhan Karadeniz

Einzelnachweise 

Türkischer Fußballverein
Gegründet 2016